Nueva España steht für

Virreinato de Nueva España, Vizekönigreich Neuspanien, (1535–1822) in Lateinamerika 
Estadio Nueva España, Stadion in Buenos Aires